Güster ist der Name
 eines Karpfenfisches, siehe: Güster (Fisch)
 einer Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein, siehe Güster (Lauenburg)

Güster ist der Familienname folgender Personen:
 Ute Güster (* 1957), deutsche Taekwondo-Sportlerin